Ring Sø kan henvise til flere forskellige søer:
 Ring Sø – en sø ved Brædstrup i Midtjylland
 Ring Sø (Pindstrup) – en sø ved Pindstrup på Djursland